Tappy est un patronyme porté notamment par :

 Duncan Tappy (1984-), pilote de course automobile anglais ;
 Éric Tappy (1931-), ténor suisse ;
 José-Flore Tappy (1954-), poétesse, éditrice et traductrice vaudoise.